Crocus steht für:

 wissenschaftlicher Name der Pflanzengattung der Krokusse
 Safran (Crocus sativus), insbesondere in der Pharmazie
 lateinischer Name der Sagenfigur Krokos, siehe Krokos (Mythologie)
 (1220) Crocus, ein Asteroid des Hauptgürtels
 CROCUS (Reaktor), ein Lehrreaktor der EPFL in der Schweiz

Personen:
 alternative Schreibweise für Chrocus, Name zweier Alamannenfürsten
 Richard Crocus, siehe Richard Croke (1489?–1558), englischer Philologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Crocus (Kentucky)
 Crocus (North Dakota), im Towner County

Siehe auch:
 Krokos
 Krokus